Свободная мысль:
 «Свободная мысль» — кинофестиваль в России.
 «Свободная мысль» — российский общественный журнал.